Ardalion Ignat'ev – velocista sovietico
 Boris Ignat'ev – ex calciatore e allenatore di calcio sovietico
 Ivan Ignat'ev – calciatore russo
 Michail Ignat'ev – ex ciclista su strada e pistard russo
 Semën Denisovič Ignat'ev – politico sovietico
 Vladislav Ignat'ev – calciatore russo